Aki (Kochi) — cidade japonesa da província de Kochi
 Província de Aki — antiga província do Japão localizada na parte ocidental de Honshu
 Aki (empresa) — empresa de distribuição de material de construção
 Aki (músico) — músico e compositor japonês

Desambiguações de topônimos